

Persone
 Bruno Volponi (1926) – ex calciatore italiano
 Paolo Volponi (1924-1994) – scrittore, poeta e politico italiano

Altro
 Premio Volponi – premio letterario